Université de commerce international et d'économie peut faire référence à :
 Université de commerce international et d'économie de Pékin (anciennement nommé Institut du commerce extérieur de Pékin)
 Université de commerce international et d'économie de Shanghai (anciennement nommé Institut du commerce extérieur de Shanghai)